Премия «Гойя» за лучшую женскую роль () — одна из номинаций премии «Гойя», национальной кинопремии Испании. Вручается ежегодно с 1987 года.

Победители и номинанты

См. также 
 Премия «Гойя» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия «Гойя» за лучшую мужскую роль

Ссылки 
 Сайт Академии искусств и кинематографии Испании 
 Премия Гойя по годам  на IMDB

Роль женская
Списки актрис
Награды актрисам